Demolition kan syfta på:

 Demolition (film) – en amerikansk film från 2015 i regi av Jean-Marc Vallée
 Demolition (musikalbum av Ryan Adams) – Ryan Adams tredje soloalbum från 2002
 Demolition (musikalbum av Judas Priest) – ett musikalbum med Judas Priest från 2001
 Demolition (wrestling) – ett professionellt tagteam i wrestling